В'язовецька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 В'язовецька сільська рада — Житомирська область, Червоноармійський район
 В'язовецька сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район